San Pedro je španělsky Svatý Petr,  může odkazovat k:

 San Pedro de Atacama – město v Chile
 San Pedro (Santiago) – obec a město v metropolitním regionu Santiago v Chile
 
 San Pedro-Pellado – sopka v Chile
 San Pedro de la Roca – pevnost na předměstí Santiago de Cuba
 San Pedro Sula – město v Hondurasu
 San Pedro (Belize) – město v Belize
 San Pedro (Kostarika) – město v Kostarice
 San Pedro de Mérida – obec ve Španělsku
 San-Pédro – město na Pobřeží slonoviny 
 San Pedro (kaktus) (Echinopsis pachanoi) – halucinogenní kaktus rostoucí v Jižní Americe